Double Falls ist der Name folgender Wasserfälle in Neuseeland:

 Double Falls (Northland) westlich von Kerikeri, Region Northland
 Double Falls westlich von Te Kuiti, Region Waikato, bestehend aus den Upper Double Falls und den Lower Double Falls